Димотика може бити:

 Димотика (град) (Дидимотика), град у грчком делу Тракије
 Димотика (језик) (Димотики), народна варијанта грчког језика

Види још 

 Демотски, вишезначна одредница
 Грчки језик